Parrocchia di Saint John – parrocchia civile della Dominica
 Parrocchia di Saint John – parrocchia civile di Grenada
 Saint John – parrocchia civile di Antigua e Barbuda
 Saint John – parrocchia civile di Barbados